Грек Зорба (роман) — роман греческого писателя Никоса Казандзакиса
 Грек Зорба (фильм) — фильм греческого кинорежиссёра Михалисa Какояннисa